Villoldo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villoldo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villoldo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar